Stabilitet kan avse:

 Stabilitet (skeppsteknik) – att bibehålla och återta sin jämvikt
 Stabilitet (flygmekanik) – att bibehålla och återta sin jämvikt 
 Stabilitet – ett grundläggande begrepp inom meteorologi, se Luftens temperaturskiktning
 Numerisk stabilitet
 Elektronisk stabilitetskontroll – ett system i en bil eller annat fordon som bidrar till fordonets stabilitet
 Stabiliseringsmedel – ämnen som hjälper till att upprätthålla ett livsmedels fysikaliska och kemiska tillstånd

Se även 
Balanssinne
Jämvikt
Homeostas
Instabil skiktning